Die I. Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2002 () wurde vom 24. bis 27. Januar 2002 in der Dauphiné bei Serre Chevalier, Frankreich, ausgetragen. Organisator war der International Council for Ski Mountaineering Competitions (ICSM) der Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) mit Unterstützung der Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME). Teilgenommen haben insgesamt 230 Sportler aus 22 Nationen und drei Kontinenten.

Bereits 1975 wurde die Trofeo Mezzalama als „Weltmeisterschaft im Skibergsteigen“ ausgetragen, damals in den Klassen „Zivilisten“, „Soldaten“ und „Bergführer“. Bei der ICSM-Weltmeisterschaft hingegen wurden nur Teilnehmer der Nationalkader gewertet. In Ländern, die 2002 noch über keine nationale (Unter-)Organisation für den Bereich des Skibergsteigens hatten, erfolgte die Anmeldung für die Teilnahme über die nationalen Bergsteigerorganisationen.

Ausrüstung 
Die Ausrüstung der teilnehmenden Nationen wies große Unterschiede auf. So schrieb der kanadische Athlet Richard Haywood in seinem Bericht über das Teamrennen: 

Die rund 170 cm-langen Superleichtski der europäischen Spitzenteams inklusive Bindung wogen nur um zwei Kilogramm. Ferner verfügten sie neben den erwähnten Rennanzügen über lange und leichte Ski Nordisch-Skistöcke.

Ablauf 
Bei der WM 2008 wurden Einzel- und Teamrennen ausgetragen, ferner erfolgte die kombinierte Wertung beider Disziplinen für die Einzelteilnehmer. Zunächst musste die Durchführung der ersten offiziellen Weltmeisterschaft aufgrund der starken Schneefälle um einen Tag verschoben werden.

Ergebnisse

Nationengesamtwertung nach Punkten und Medaillenspiegel 
(alle Altersklassen)

Skibergsteigen Team 
Der Höhenunterschied der Strecke für das Teamrennen betrug für Aufstieg und Abfahrt jeweils +/- 1623m Meter.

Übersicht der jeweils 10 besten Teilnehmerteams:

Skibergsteigen Einzelrennen 
Der Singlebewerb fand am 27. Januar 2002 auf einer etwas verkürzten Strecke (+/- 1505 Höhenmeter in vier Aufstiegen) statt. Teilgenommen haben 90 Herren und 34 Frauen in allen Altersklassen.

Übersicht der jeweils 10 besten Teilnehmer:

Kombinationswertungen der Teilnehmer 
Für die Kombinationswertung für Einzelteilnehmer wurden die Ergebnisse der Disziplinen Einzel und Team herangezogen.

Übersicht der jeweils 10 besten Teilnehmer:

Einzelnachweise 

2002
Sportveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Frankreich
Wintersport (Frankreich)